Хвосто́в переулок — название улиц на территории района Якиманка в Москве.

 1-й Хвостов переулок
 2-й Хвостов переулок